Nambare kan syfta på:

Geografi

Kenya 

 Nambale (träsk), Busia, 
 Nambale (vattendrag i Kenya, Busia, lat 0,43, long 34,25), 
 Nambale (ort), Busia, 

Robotskapade Kenyaförgreningar